The Yellow Handkerchief est un film américain réalisé par Edward A. Kull et sorti en 1923.
 The Yellow Handkerchief est le titre américain du film japonais Shiawase no kiiroi hankachi réalisé par Yôji Yamada, sorti en 1977.
 The Yellow Handkerchief est un film américain réalisé par Udayan Prasad, remake du précédent et sorti en 2008.